Rebollo steht für:

 Rebollo (Segovia), eine Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien

Rebollo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rebollo (* 1955), spanischer Bogenschütze und Leichtathlet
 José Pablo Varela Rebollo (* 1988), uruguayischer Fußballspieler, siehe José Pablo Varela
 Modesto Rebollo (1906–1979), uruguayischer Politiker
 Vicente Rebollo Mozos (* 1964), spanischer Geistlicher, Bischof von Tarazona